Der Spaziergang steht für:

* Der Spaziergang (Bartis), Roman Attila Bartis
 Der Spaziergang (Bohlen), Gedicht von Peter von Bohlen
 Der Spaziergang (Hölderlin), Gedicht von Friedrich Hölderlin
 Der Spaziergang (Hofmannsthal), Gedicht von Hugo von Hofmannsthal
 Der Spaziergang (Opitz), Gedicht von Martin Opitz
 Der Spaziergang (Schenkendorf), Gedicht von Max von Schenkendorf
 Der Spaziergang (Schiller), Gedicht von Friedrich Schiller
 Der Spaziergang (Trakl), Gedicht von Georg Trakl
 Der Spaziergang (Walser), Prosastück von Robert Walser
 Der Spaziergang (2003), sowjetischer Film von Alexei Utschitel